Спрингпорт има више значења:
 Спрингпорт (Индијана)
 Спрингпорт (Мичиген)